Ляоян — городской округ в провинции Ляонин КНР
 Ляоян (уезд) — уезд в городском округе Ляоян